Kingdom Come – amerykański zespół hard rockowy
 Kingdom Come – brytyjski zespół rockowy
 Kingdom Come – album amerykańskiego zespołu grupy Kingdom Come z 1988
 Kingdom Come – album Jay-Z z 2006
 Kingdom Come – komiks wydawnictwa DC Comics z serii Elseworlds z 1996